Камптон има више значења:
 Камптон (Вирџинија)
 Камптон (Кентаки)